Palazzo De Mari – palazzo di Genova
 Palazzo de Mari – municipio di Acquaviva delle Fonti